Halstead peut désigner :

Toponyme 

 Halstead - une ville dans le comté d'Essex en Angleterre
 Halstead (Kansas) - dans le Kansas (États-Unis)
 Halstead (Kent) - une ville dans le Kent en Angleterre
 Halstead (Leicestershire) - une ville dans le Leicestershire en Angleterre

Patronyme 

 Nellie Halstead (1910-1991), athlète britannique spécialiste du sprint ;
 Rosalind Halstead (1984-), actrice britannique ;
 Trevor Halstead (1976-), joueur de rugby à XV sud-africain ;
 Dirck Halstead (1936-2022), photographe de guerre américain.

Autre 
(15904) Halstead, un astéroïde de la ceinture principale